En anglais, jumbo désigne un objet ou une personne de grande taille.

Bandes-dessinées 
 Jumbo est un ancien périodique de bande dessinée
 Jumbo est un personnage d'une bande dessinée de René Goscinny

Grande distribution 
 Jumbo est une chaine de magasin de bricolage en Suisse appartenant au groupe suisse Maus Frères Holding.
 Jumbo est une ancienne chaine d'hypermarchés en Suisse appartenant conjointement au groupe français Carrefour et au groupe suisse Maus Frères Holding.
 Jumbo est une chaine d'hypermarchés au Portugal appartenant au groupe français Auchan.
 Jumbo, est une chaine de supermarché aux Pays-Bas appartenant au groupe néerlandais Van Eerd.
 Jumbo Score, est une chaine d'hypermarchés à La Réunion appartenant au groupe réunionnais Vindémia.
 Jumbo, une enseigne de grande distribution de supermarchés de l'Océan Indien appartenant au groupe Casino.
 Jumbo un centre commercial situé à Vantaa en Finlande.

Informatique 
 Jumbo frame  designent des paquets de grandes dimensions dans un réseau informatique.
 Jumbogram designent des paquets de grandes dimensions dans un réseau informatique.

Jeux et jouets 
 Jumbo est un éditeur de jeux de société basé aux Pays-Bas.
 Jumbo est une entreprise grecque, dixième fabricant mondial de jouets.

Toponymie 

 
 , une municipalités montagnardes de villégiature en Colombie-Britannique
 
 , un secteur non constitué en municipalité de l'Alabama
 , un secteur non constitué en municipalité du Kentucky
 Jumbo, un secteur non constitué en municipalité de l'Ohio
 , un secteur non constitué en Virginie-Occidentale
 
 , un village de la province Mashonaland central

Autres 
 Jumbo est un éléphant célèbre du .
 Jumbo est un groupe de rock mexicain.
 Jumbo est une comédie musicale réalisée par Billy Rose en 1935.
 Jumbo est un armateur de transport conventionnel et de navire transporteur de colis lourds des Pays-Bas.
 Jumbo Jet est le surnom du Boeing 747.
 Mini Jumbo et Maxi Jumbo sont des types de papier toilette en gros rouleaux qui nécessitent un distributeur spécial de grand format.
 Jumbo est le nom d'un joueur sur Youtube qui présente des let's play sur Agar.io et est un Nickname courant sur Agar.io.
 Jumbo est le nom sous lequel le film Khan Kluay a été distribué en Inde.
 Jumbo est un film de Zoé Wittock sorti en 2020.
 Un prêt jumbo est une forme de financement immobilier.

Voir aussi 
 Dumbo est le nom de l'éléphant héros du dessin animé de même nom de Walt Disney.

Notes et références

Source de la traduction 

Homonymie de titre